

Geografia

Germania 
 Marienthal – quartiere di Amburgo nel distretto di Wandsbek
 Marienthal – frazione della città di Zehdenick nel circondario dell'Oberhavel (Brandeburgo)
 Marienthal – frazione della città di Eckartsberga nel circondario rurale Burgenlandkreis (Sassonia-Anhalt)
 Marienthal – frazione del comune tedesco di Ducherow

Romania 
 Marienthal, oggi Merghindeal – comune del distretto di Sibiu

Slovacchia 
 Marienthal, oggi Marianka – comune della regione di Bratislava (distretto di Malacky)

Altro 
 Eli Marienthal (1986) – attore statunitense

Pagine correlate 
Mariental